Anneke est un patronyme et prénom féminin néerlandais pouvant désigner:

Patronyme
 (1818-1872), révolutionnaire socialiste allemand
Mathilde Franziska Anneke (1817-1884), féministe socialiste allemande

Prénom
Anneke Beerten (née en 1982), cycliste néerlandaise
Anneke Blok (née en 1959), actrice néerlandaise
 (1509-1539), martyre protestante hollandais
Anneke van Giersbergen (née en 1973), chanteuse néerlandaise
Anneke Grönloh (1942-2018), chanteuse néerlandaise
Anneke von der Lippe (née en 1964), actrice norvégienne
Anneke Kim Sarnau (née en 1972), actrice allemande
Anneke Uittenbosch (née c. 1940), claveciniste néerlandaise
Anneke Venema (née en 1971), rameuse néerlandaise
Anneke Wills (née en 1941), actrice anglaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom néerlandais